Светско првенство у футсалу представља међународни турнир у футсалу (или малом фудбалу) који се одржава под ингеренцијом Светске фудбалске федерације (ФИФА).

Такмичење се одржава сваке 4 године између два светска првенства у фудбалу. Прво првенство одржано је 1989. у Холандији. Бразил је најуспешнија нација са четири титуле светских првака, а следи их Шпанија са две титуле. 

На првих 5 такмичења учествовало је по 16 екипа, а број учесника је од 2008. повећан на 20. На светском првенству 2012. на Тајланду учествовале су 24 репрезентације.

Резултати

Освајачи медаља

Учесници 
Легенда
 1. – Победник турнира
 2. – Друго место
 3. – Треће место
 4. – Четврто место
 Р1 – Рунда 1
 Р2 – Рунда 2
 ЧФ – Четвртфинале
    – Домаћин

Најбољи стрелци

Најбољи стрелци свих времена

Најбољи стрелци турнира

Види још 
 Футсал
 ФИФА
 Европско првенство у футсалу

Спољашње везе 

 Архива светских првенстава у футсалу

 
Футсал такмичења